Jan Karlík může být označení pro některou z těchto osob:

 Jan Ladislav Pospíšil (1848–1893), knihkupec a spisovatel píšící pod pseudonymy
 Jan Karlík (důlní technik) (1840–1915), důlní technik a vynálezce